Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc-Kevin Goellner e David Prinosil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Henrik Holm e Anders Järryd hanno battuto in finale 6–4, 7–6, David Adams e Andrej Ol'chovskij.

Teste di serie

  Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
  Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti)
  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1993
ATP Tour 1993